Державна інспекція сільського господарства України (Держсільгоспінспекція України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

З 25 березня 2014 головою інспекції є Поєдинок Микола Сергійович.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт

Державні інспекції України